Alfred Audoul (1891-1963) : architecte français ;
 France Audoul (1894-1977) : peintre française.